США на зимних Олимпийских играх 2010 были представлены 214 спортсменами в семи видах спорта.

Медали

Бронза

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Бобслей

Бобслей 

 Мужчины

 Женщины

Скелетон

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Итоговое место — 8
Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Итоговое место — 10

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

 Женщины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Прыжки с трамплина

Сноуборд 

 Хафпайп

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Могул

 Акробатика

 Ски-кросс

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Хоккей 

 Мужчины
 Состав команды

 Групповой этап

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Финал

 Итоговое место — 2
 Женщины
 Состав команды

 Групповой этап

 Полуфинал

 Финал

 Итоговое место — 2

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в США в 2010 году